Андре́й Ни́конов: Никонов, Андрей Алексеевич — доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН.
 Никонов, Андрей Владимирович (род. 1970) — артист балета.
 Никонов, Андрей Григорьевич (1901—1944) — Герой Советского Союза.
 Никонов, Андрей Иванович (1811—1891) — русский адмирал, участник Кавказской войны и обороны Севастополя.
 Никонов, Андрей Николаевич (1896—1939) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.